Buszmen z Banyoles – kontrowersyjny eksponat ciała afrykańskiego Buszmena
 Buszmeni – afrykański lud